Colonsay är en ö i Skottland i Storbritannien. Den ligger i Inre Hebriderna utanför Skottlands västkust, i kommunen (council area) Argyll and Bute.  Arean är  hektar. Högsta punkten på ön är Carn an Eoin 143 meter över havet.

På ön finns en klimatstation. Där är februari den kallaste månaden och augusti den varmaste.

Källor

Externa länkar

 
Inre Hebridernas öar
Öar i Storbritannien större än 10 kvadratkilometer
Argyll and Bute